Го́йєр, Го́єр, Хо́йєр, або Хо́єр — власна назва. Може записуватися по-різному у германських та інших мовах:

Прізвище 
 Гойєр — германське прізвище.
 Антонін Гоєр — чехословацький футболіст.
 Данієль Гоєр-Фернандеш — німецький футболіст.
 Девід С. Ґоєр —  американський кінорежисер.

Топоніми

Гойєр — німецька назва Гейєра.

Див. також 
 Гейєр